Ensign (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Ensign (band), een Amerikaanse hardcore punkband
 Ensign (Formule 1), een voormalig Brits Formule 1-team